18. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Sainte-Foy, w Kanadzie, w dniach 31 stycznia – 1 lutego 1987. Zawody rozegrano na sztucznym torze Gaétan Boucher Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: po raz szósty reprezentantka NRD Karin Kania oraz po raz drugi Japończyk Akira Kuroiwa.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 34 łyżwiarzy (33 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1987 w sportach zimowych
1987 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Quebecu (miasto)